Мурань — село, Кочкуровський район, Мордовія, Росія
 Мурань — село, повіт Тіміш, комуна Пішкія, Румунія